Апопи — личное имя трёх египетских фараонов эпохи гиксосского владычества:

 Аакененра Апопи
 Небхепешра Апопи
 Ааусерра Апопи

По широко распространённой среди египтологов версии, это были не три отдельных правителя, а один, принимавший последовательно три «солнечных» имени. В последние годы эта версия подвергается критике.

Это имя, вероятно, происходит от имени великого змея Апопа. Манефон передаёт его в форме «Апофис», которая используется, в частности, как название известного астероида.

Примечания